Josh Hamilton (né en 1969), acteur américain.
Josh Hamilton (né en 1981), joueur américain de baseball.